Ruta 3 steht für
 eine Fernstraße in Argentinien, siehe Ruta Nacional 3 
 eine Fernstraße in Bolivien, siehe Ruta 3 (Bolivien)
 eine Fernstraße in Paraguay, siehe Ruta 3 (Paraguay)
 eine Straße in Uruguay, siehe Ruta 3 (Uruguay)

Siehe auch:
 Route 3